Ускенбаев:
 Ускенбаев, Ануар Ауезович — экс-аким Ауэзовского района города Алматы.
 Ускенбаев, Каирбек Айтбаевич — министр индустрии и инфраструктурного развития	Казахстана с 11 января 2022